Romuald Pieńkowski (1906-1955) – polski architekt i urbanista
 Romuald Pieńkowski (1927-1995) – polski artysta fotograf, fotoreporter, fotosista